

Cinema
The Masquerader – cortometraggio statunitense del 1914.
Charlot sulla scena (The Masquerader) – film muto statunitense del 1914 diretto da Charlie Chaplin.
The Masquerader – film statunitense del 1922 diretto da James Young.
 La maschera (The Masquerader) – film del 1933 diirett da Richard Wallace

Letteratura
The Masquerader – romanzo del 1904 di Katherine Thurston